A 2010-es IZOD IndyCar Series volt a sorozat 15. szezonja egyben a 99. szezon az amerikai nyíltkerekes versenyzésnek. A sorozatnak 8 év után először van főszponzora, az Izod. A legismertebb versenyt, a 94. Indy 500-at május 30-án rendezték. Az előző évi versenynaptárhoz képest annyi változás volt, hogy nem rendeztek versenyt Milwaukee-ben és Richmond-ban azonban az év egy brazíliai versennyel, São Paulo-ban egy utcai pályán kezdődött és a harmadik futamot az alabamai Barber Motorsports Park-ban rendezték meg. A versenyeket az ABC és a Versus tévécsatornák közvetítették HD minőségben.

2010-es IndyCar Series versenynaptár 

† - A St. Petersburg-i futamot egy nappal későbbre halasztották a nagy esőzések és köd miatt. A versenyt az ABC helyett az ESPN2 közvetítette.

Csapatok és versenyzők 
Minden csapat Dallara karosszériát és Honda motort használt. Az (R)-el jelzett versenyzők újoncok a bajnokságban.

Versenyeredmények

Végeredmény

Összetett

Mario Andretti trófea

A.J. Foyt trófea

Az IndyCar Series pontrendszere

 Az Indy 500 időmérője ezentúl három hétvégébe sűrűsödik. Az első időmérőn az első 24 rajthelyet döntik el majd a másodikon a maradék helyeket osztják ki és a Bump Day-en dől el a végleges rajtrács.
 Indy 500 kvalifikáció pontrendszere

 
IndyCar szezonok